L'assistance éducative peut recouvrir deux types de mesures réglementaires en France :
 le placement d'un enfant sur décision judiciaire en France ;
 l'action éducative en milieu ouvert ;

Les mesures d'assistance éducative ne sont pas des sanctions pénales, elles ont uniquement pour but de protéger le mineur.

Notes et références 

Enseignement en France